L'épreuve du tir à la carabine à 50 mètres trois positions des Jeux olympiques d'été de 2016 se déroule au Centre national de tir de Rio de Janeiro le .

Format  
L'épreuve se compose d'un tour de qualification et d'une finale. Lors des qualifications, les tireurs tirent quarante fois aux trois positions, soit 120 tirs, pour un score maximal de 1200 points. Les huit meilleurs scores des qualifications disputent la finale qui se décompose en trois séries de cinq tirs à genoux, couché et debout. Au terme de l'avant-dernière série debout, les deux moins bons scores sont éliminés. Après chaque tir de la dernière série, un nouveau tireur est éliminé.

Qualifications

Finale

Lien externe 
Résultats officiels

Carabine à 50 mètres trois positions